Алиаскар Токтоналиев (24 мая 1929, с. , Киргизская АССР — 1 мая 1990, Фрунзе) — советский киргизский государственный деятель, министр финансов Киргизской ССР (1960—1986).

Биография 
Алиаскар Токтоналиев родился 24 мая 1929 года в селе Эпкин (ныне —  в Ысык-Атинском районе Чуйской области) в семье потомственного мастера-ювелира.

С отличием окончил Ташкентский финансово-экономический институт.

Трудовую деятельность начал в должности старшего инспектора по кадрам Госстраха. Через полгода становится старшим экономистом отдела финансирования жилищно-коммунального хозяйства и автотранспорта Министерства финансов Киргизской ССР. Уже в 23 года стал начальником отдела Министерства финансов.

В 1955 г. — заведующий финансовым отделом Фрунзенского городского исполнительного комитета, затем — заведующий финансовым отделом Джалал-Абадского областного исполнительного комитета. После объединения области с Ошской — заместитель заведующего финансовым отделом Ошской области.

С 1960 по 1985 гг. был министром финансов Киргизской ССР. Под его управлением финансово-экономическая система Кыргызской ССР переживает динамичное становление и развитие.

В историю Кыргызстана Алиаскар Токтоналиев вошёл как самый молодой министр республики. Тридцати лет от роду он возглавил в феврале 1960 года Министерство финансов Киргизской ССР и проработал в этой должности почти 26 лет.

Как отмечал первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Турдакун Усубалиев, такие люди, как Токтоналиев, должны навечно остаться в истории Кыргызстана. О них должны знать и помнить потомки, поскольку такие личности являются цветом и гордостью нации.

Награды и звания 
 орден Трудового Красного Знамени.

Память 
В 1994 году Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 797 от 31. 10. 1994 года Бишкекскому финансово-экономическому техникуму присвоено имя Алиаскара Токтоналиева.

Примечания 

Министры финансов Киргизии
Народные комиссары и министры Киргизской ССР
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 9-го созыва